Погреб:
 Погреб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

 Погреб Ауэрбаха — самый известный и один из самых древних ресторанов Лейпцига
 Погреб боеприпасов — специальное помещение (в том числе, на корабле) для хранения боеприпасов
 Пороховые погреба — защищённые от разрушения снарядами помещения для хранения взрывчатых веществ и боеприпасов
 Погреб (Агармыш) — Пещера на горе Агармыш в Крыму.

Кинематограф 
 Погреб (фильм) — американский фильм ужасов 2000 года режиссёра Джеймса Блэка.

См. также 
 Погребок (общество)